Zapasy na Letniej Uniwersjadzie 2013 rozgrywane były między 11 a 16 lipca 2013. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w pałacu sportów walki Ak Bars w Kazaniu.

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Letniej Uniwersjady 2013
Zapasy na letnich uniwersjadach
2013 w zapasach
Zapasy w Rosji